Giuseppe Mancuso  (Caltanissetta, 30 aprile 1927 – 30 giugno 2021) – politico e avvocato, sindaco di Caltanissetta dal 1993 al 1997
Giuseppe Mancuso, detto Pino (Enna, 4 aprile 1928 – Enna, 29 dicembre 2004) – deputato alla Camera durante la VI e la VII Legislatura;
Giuseppe Mancuso (Palermo, 24 luglio 1902 – Palermo, 11 marzo 1978) – 76º vescovo della diocesi di Mazara del Vallo;